Kreuzweiherbach und Kreuzweihergraben sind Gewässernamen:

 Kreuzweiherbach (Bollenbach), linker Zufluss des Bollenbachs durch Wiesertsweiler, Stadtteil Tannau von Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

 Kreuzweihergraben (Alte Schwabach), linker Zufluss der Alten Schwabach (Teilungslauf der Schwabach) aus dem Dormitzer Forst, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Kreuzweihergraben (Kreuzweiherbach), rechter Zufluss des Kreuzweiherbachs (zum Bollenbach) im Kreuzweiher, Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kreuzbach
 Kreuzgraben
 Weiherbach
 Weihergraben